Тритон (міфологія) — міфологічна істота
 Тритон (тварина) — представник відповідного роду земноводних
 Тритон (супутник) — супутник планети Нептун
 Тритон (інтервал) — музичний інтервал
 Плавучий бронеавтомобіль «Тритон»-01
 Тритон (ядро) — ядро одного з ізотопів водню, протон з двома нейтронами
 Тритон (гладіатор) — новачок у школі гладіаторів